Чемпионат мира по трековым велогонкам 1975 года прошёл с 20 по 25 августа в Рокуре (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1975